Хьюон (река) (англ. Huon River) — река в южной части Тасмании (Австралия).
 Хьюон (остров) — остров в проливе Д’Антркасто.
 Хьюон (залив) — залив на востоке Папуа — Новой Гвинеи.
 Хьюон (полуостров) — полуостров на востоке Папуа — Новой Гвинеи.